Empeigne peut se référer à :

 Empeigne : la partie supérieure d'une chaussure.
 Gueule d'empeigne : avoir une gueule d'empeigne, injure que l'on adresse à quelqu'un d'extrêmement désagréable.